Перший дивізіон Бельгії 2001—2002— 100-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Чемпіоном вдруге став Генк.

Клуби

Турнірна таблиця 

 
 

 

Примітки: 
1. Клуб Мускрон взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як фіналіст Кубку Бельгії 2001—2002.
2. Клуб Моленбек не отримав ліцензію на участь у наступному сезоні Першого дивізіону Бельгії і був ліквідований.
3. Клуб Ендрахт (Алст) не отримав ліцензію на участь у наступному сезоні Першого дивізіону Бельгії і був ліквідований.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Бельгії на soccerway.com
 Чемпіонат Бельгії на rsssf.com

Чемпіонат Бельгії з футболу
Бельгія
Бельгія
2001 у бельгійському спорті
2002 у бельгійському спорті